Gran Desierto de Pinacate ist eine 1.554 km² große Wüste im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Sie liegt 49 Kilometer westlich von Sonoita. Die Wüste enthält große Bereiche von Lavaflüssen und Aschekegeln. Unzählige Tiere, darunter Pumas, Rotwild und Antilopen, bewohnen die Gegend.

Wüste in Nordamerika
Geographie (Sonora)